

Geografia

Kirton (Lincolnshire)
Kirton in Lindsey
Kirton (Nottinghamshire)
Kirton (Suffolk)